é um esporte coletivo em que os jogadores de duas equipes tentam acertar os oponentes com uma ou mais bolas, evitando serem atingidos. O objetivo de cada equipe é eliminar todos os membros da equipe adversária, acertando-os com bolas lançadas.

Não há notícias de competições esportivas oficiais deste esporte no Brasil, porém é muito praticado em escolas e como brincadeira infantil, sendo considerado como um esporte infanto-juvenil mais praticado por crianças e jovens até mesmo na rua.

Variantes 

Nos Estados Unidos existem ligas de queimada, ou dodgeball, como a variante do esporte é conhecida por lá.

No Brasil, as regras adotadas são parecidas com as do prisonball americano, onde os jogadores eliminados ficam atrás da linha de fundo do campo da equipe adversária. Esta área nula no Brasil não tem um nome específico, com a mais popular sendo cemitério. Nos EUA possui muitas denominações, entre elas prisão, de onde vem o nome da variante: "prisonball".

Embora menos conhecido, o dodgeball americano em si também é jogado no Brasil, mas com o nome de "Queimada Maluca". Nesta variante não há a área para os jogadores eliminados, mas eles voltam ao jogo um a um cada vez que algum jogador de sua equipe intercepta um arremesso no ar. Além disso, é jogado com múltiplas bolas.

Nomes 

Além do nome "Queimada", adotado na maioria dos estados brasileiros (Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, e Sergipe), o jogo também é conhecido pelos nomes: Queimado (Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe), Baleada (Paraíba), Baleado (Paraíba e Bahia), Barra-Bola, Bola Queimada (Paraná), Caçador (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Carimba (Ceará), Carimbada (Goiás), Cemitério (Ceará), Mata-mata e Mata-soldado (Santa Catarina) e Matada (Paraíba).

Em Portugal, o jogo é conhecido como Jogo do Mata.

Internacionalmente, o jogo é chamado de Dodgeball e Prisonball nos Estados Unidos.

Equipamento e campo de jogo 
Queimada é jogada com uma ou mais bolas similares a de vôlei, polo aquático, ou até mesmo as bolas de iniciação desportiva feitas de borracha ou couro, de tamanho pequeno ou médio. A bola oficial de dodgeball possui 20,32 centímetros de diâmetro e é revestida de borracha especial que não machuca os jogadores.

O campo possui o formato retangular, sendo dividido ao meio, com uma área ao fundo denominada de "cadeia", "prisão", "cemitério", "campo dos queimados" ou até mesmo "barra". É comum aproveitar a marcação de quadras de vôlei ou de handebol para a prática da queimada, com a "cadeia" começando a partir da linha de fundo do vôlei, ou então a área de 7 metros do handebol.

A formação dos jogadores é livre, desde que os jogadores não ultrapassem a linha do campo do adversário.

Jogabilidade

Preparação 
Cada time se coloca num campo, sendo que apenas um jogador de cada lado deverá se colocar atrás da linha de fundo do campo adversário sendo denominado de "cruzar", que não pode "queimar" enquanto está nesta função.

Para decidir sobre a posse da bola e do campo, no início do jogo, esses dois jogadores virão colocar-se ao centro, entre os dois campos. Ocorre uma disputa de bola. Feito isso, voltam os jogadores aos seus lugares, entregando-se a bola para o cruzar do time que a obteve, para começar a partida, que é iniciada ao apito do instrutor.

Objetivo 
O objetivo visado é fazer o maior número possível de prisioneiros. Será vencedor, o grupo que, no fim de um tempo previamente determinado, fizer maior número de prisioneiros, ou então, aquele que aprisionar todos os jogadores adversários.

Desenvolvimento 
Ao ser dado o sinal de início, um jogador do time a quem coube a bola, tenta entregar a bola ao seu time que tem como objetivo de atirá-la ao campo contrário com o propósito de atingir ("queimar") algum adversário com a bola.

Se o conseguir sem que a bola seja agarrada antes de tocar no chão pelo jogador tocado ou por um companheiro do time dele, o jogador atingido é considerado prisioneiro e deve sair do seu campo, colocando-se no "cemitério", espaço posterior à linha de fundo.

Feito o primeiro prisioneiro, o reserva volta ao seu campo para que tenha oportunidade de jogar também como atacante. Atenção: quando o prisioneiro fica pela primeira vez com a bola, não pode "queimar" nenhum componente do time adversário.

A bola que, depois de haver tocado em um jogador, rola ou salta pelo terreno, pode ser recolhida por qualquer jogador, para ser arremessada novamente contra o grupo adversário. A bola pode, também ser recolhida por um adversário prisioneiro, a quem, neste caso, se permite apanhá-la e atirá-la a um companheiro seu ou queimar o adversário.

O mais recomendável é agarrar a bola quando arremessada, o jogador só é carimbado se a bola bater nele e cair no chão, do contrário, se o jogador for carimbado, a bola continuar no ar, e ele a agarrar, não será carimbado.

Na cultura popular 
Aqui, porém, trata-se da versão americana, o dodgeball ou prisonball, mais conhecidos no resto do mundo por estes nomes. Já a queimada brasileira possui contornos e características próprias.

 O jogo foi retratado na comédia americana Dodgeball: A True Underdog Story (), de 2004.
 O mangá japonês Honō no Dōkyūji: Dodge Danpei tem este jogo como tema central.
 O anime japonês Honō no Dōkyūji: Dodge Danpei é uma série animada de TV adaptada do mangá homônimo e que também é centrado neste jogo.

Ver também 
 prisonball (em inglês)
 dodgeball (em inglês)

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Desportos coletivos
Desportos com bola
Jogos infantis
Jogos de habilidade física